Великая Воля — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Великая Воля — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Украина 
 Великая Воля — село в Стрыйском районе Львовской области.